Мари́на Влади́мировна Майко (род. 22 июня 1970, Тирасполь) — советская и российская актриса, с 2013 года директор центра творческого развития и патриотического воспитания «Школа гардемаринов» в Красногорске.

Биография 
Родилась 22 июня 1970 года в в Тирасполе МССР, отец Владимир Леонидович Майко (21.5. 1935 — май 2020), умер от коронавируса., мать Галина Петровна Майко (д. Мазуркевич) (род. 31 декабря 1936) — учительница, работала завучем школы № 11 в Тирасполе, Заслуженный работник народного образования Приднестровской Молдавской Республики.

Окончила Тираспольский Государственный Университет им. Т.Шевченко.
Получила педагогическое образование, учитель младших классов и хореограф. В 1989 году Майко стала победительницей конкурса красоты «Мисс Тирасполь», и принимала участие в конкурсе «Мисс СССР».

В 1990 году сыграла свою первую роль у режиссёра Александра Зельдовича в фильме «Закат» (тогда же познакомилась с будущим мужем — Дмитрием Харатьяном).

Майко часто снимается вместе со своим мужем Дмитрием Харатьяном. В экранизации оперетты «Летучая мышь», сыграла главную роль — Адель, а Харатьян — Фалька. В 2003 году она сыграла Марину Цветаеву, а её муж — Велимира Хлебникова в телесериале «Серебро и чернь» режиссёра Виталия Максимова, в 2007 сыграла Нюру, а Харатьян — Ивана Подушкина в сериале «Джентльмен сыска-2».

Семья 
Дед по отцу — Леонид Демьянович Майко (1909 −1985) — служил начфином в Горьковском танковом училище.

Дед по матери — Пётр Александрович Мазуркевич — старший сержант в армии Рокосовского.

Личная жизнь 
Муж (с 1993) — актёр Дмитрий Харатьян, сын Иван Харатьян (род. 9 марта 1998).

Фильмография 
 1990 — Закат — Маруся — главная роль
 1990 — Папашка и мэм
 1991 — Пьющие кровь — Дашенька — главная роль
 1991 — Депрессия — Ималда — главная роль
 1994 — Жених из Майами — эпизод
 1992 — Чёрный квадрат — эпизод
 1992 — Новый Одеон — эпизод
 1992 — Женщина в море — Людмила
 1993 — Шейлок
 1993 — Тараканьи бега
 1997 — Это несерьёзно
 2000 — Маросейка, 12 — Света 2000 — Завещание императора — Мария Меншикова 2001 — Я — император — Мария Меншикова 2001 — Падение Голиафа — Мария Меншикова 2003 — Серебро и чернь (документальный) — Марина Цветаева 2004 — Тебе, настоящему (Украина) — Наташа Белова 2005 — Летучая мышь (Украина) — Адель 2007 — Срочно в номер — Твердохлебова 2007 — Лера — Ольга Михайловна Ильина, сестра Татьяны 2007 — Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2 — Нюра 2008 — Песочный дождь — Ирина Сергеевна Лучина — главная роль  — Встречная полоса — эпизод  — Песочный дождь — Ирина Сергеевна Лучина — главная роль
  — Золотая рыбка в городе N — сотрудница мэрии  — Легенда № 17 — зрительница на трибуне''

Примечания 

Телеведущие Первого канала